837 км, 837-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 837 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 634820
 837 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623563
 837 км — пост, Юго-Западная железная дорога (Киевская область). Код 320058